Jean-Marc Rozon – ex sciatore freestyle canadese
 Pepe Rozón – ex cestista dominicano
 Tim Rozon – attore canadese